Келебри́мбор (, «серебряная рука» или «серебряный кулак», Тельперинквар ()) — вымышленный персонаж легендариума английского писателя Дж. Р. Р. Толкина. Был эльфийским кузнецом, во Вторую эпоху создавший Кольца власти под влиянием Саурона. Саурон затем тайно создал Единое кольцо для подчинения всех остальных Колец власти и получения власти над Средиземьем, что стало основой событий, описанных в «Хоббите» и «Властелине колец». История о Келебримборе и создании Колец власти подробно описывается в «Сильмариллионе» и других произведениях Толкина, изданных уже после его смерти.

Толкин, будучи профессиональным лингвистом, работал над исследованием надписи на латыни, найденной в развалинах романо-кельтского храма в Глостершире. В надписи было сказано о кельтском божестве , которого Толкин связал с героем мифологии ирландских кельтов Нуаду по прозвищу «Серебряная рука». Надпись также содержала проклятие, связанное с кольцом, а место раскопок было названо холмом дворфов (). Исследователи творчества Толкина связывают эти факты с созданием персонажа Келебримбора и другими элементами вымышленного мира Средиземья.

Помимо литературных произведений Толкина персонаж появляется в виде одного из героев компьютерной игры 2014 года Middle-earth: Shadow of Mordor и её продолжении 2017 года, а также в телесериале 2022 года «Властелин колец: Кольца власти».

Литературная биография 

Келебримбор родился в Амане в семье Куруфина, пятого сына Феанора и Нерданели, и был единственным известным внуком Феанора. Феанор был самым искусным ремесленником Первой эпохи, создав три Сильмариля — драгоценных камня, собравших в себе свет двух Древ Валинора. Точная дата рождения Келебримбора неизвестна. Вместе с отцом и дедом участвовал в исходе нолдор из Валинора в Белерианд. После битвы Дагор Браголлах отправился в Нарготорнд, а после его падения жил в Гондолине

Во Вторую эпоху был правителем Эрегиона, королевства эльфов-нолдор, и основателем братства ремесленников-кузнецов Гвайт-и-Мирдайн.

«Друг гномов» 
Келебримбор поддерживал дружеские отношения с гномами Кхазад-дума (Мории), соседнего с Эрегионом королевства гномов. Особенно он подружился с гномом Нарви, и вместе они создали Западные ворота Кхазад-дум: Келебримбор добавил на ворота магическую надпись на эльфийском.

Создатель колец 

Позднее в Эрегион прибыл некто, назвавший себя Аннатаром (в переводе — «владыка даров»). Он представился посланником Валар и предложил кузнецам и ремесленникам Эрегиона свои знания и умения в кузнечном деле и создании магических украшений для пользы Средиземья. На самом деле под личиной Аннатара скрывался Саурон, ранее бывший на службе у Моргота. Саурон делился ценными и, казалось бы, благонамеренными сведениями, обучая Келебримбора и кузнецов Эрегиона своему мастерству, и они начали создавать Кольца власти для правителей Средиземья — семь для гномов, девять — для людей. В тайне от Саурона Келебримбор создал Три кольца эльфов, свободных от злого влияния Саурона.

Саурон в тайне ото всех в Мордоре в огне Роковой горы выковал Единое кольцо для контроля над остальными Кольцами власти и захвата власти над Средиземьем. После этого Келебримбор и другие эльфы распознали намерения Саурона и спрятали Кольца власти. В первую очередь Келебримбор передал одно из трёх эльфийских колец Галадриэли, а остальные два отправил Гиль-галаду и Кирдану.

Когда Саурон понял, что эльфы распознали его планы, он напал на Эрегион и начал войну с эльфами. Ему удалось разорить Эрегион, захватить девять колец людей и взять в плен Келебримбора, который под пытками выдал местоположение семи колец гномов. Однако местоположение трёх эльфийских колец Келебримбор не выдал и умер после пыток. Его тело, пронзённое стрелами, было подвешено на шесте и использовалось Сауроном для устрашения противников в боях против эльфов.

Альтернативные версии 
Наряду с Галадриэль и Гиль-галадом, Келебримбор впервые упоминается во «Властелине колец». Затем его персонаж появляется в «Сильмариллионе», созданном в результате компиляции из работ Толкина разных лет. В версии истории, датируемой 1968 годом, Келебримбор был не нолдор, а телери из Амана, одним из троих компаньонов Гададриэли и Келеборна. При этом ранее Толкин писал о происхождении Келебримбора из рода Феанора (в опубликованных «Приложениях» к «Властелину колец»). Кристофер Толкин предположил, что его отец «просто забыл о том, что эта теория уже появилась в печати» и предложил считать, что Келебримбор всё же был нолдор, а не телери. В позднем эссе «О гномах и людях» Келебримбор был синдаром, потомком Даэрона; также он называется нолдорским мастером из Гондолина, «искуснейшим мастером Тургона».

Дом Финвэ 
Келебримбор был потомком Финвэ, верховного короля эльфов нолдор, выступивших в поход на запад от озера Куивиэнен в Валинор.

Прототипы в реальном мире 

В 1928 году был раскопан языческий храм IV века в Лидни-Парк (Lydney Park), графство Глостершир. Толкина попросили изучить найденную в этом храме надпись, сделанную на латыни: «Богу Ноденсу. Сильвиан потерял кольцо и даст за находку его Ноденсу половину стоимости. Из тех, кто носит имя Сенициан, никто не будет здоров до тех пор, пока не принесёт его в храм Ноденса». Название места, где была найдена табличка с надписью англосаксонском звучало как «Дворф-Хилл» (Dwarf's Hill). В 1932 году Толкину, профессиональному лингвисту, удалось проследить связь между Ноденсом и с героем мифологии ирландских кельтов Нуаду по прозвищу «Серебряная рука».

Исследователь Толкина Том Шиппи полагал, что работа Толкина по исследованию надписи имела «ключевое влияние» на Средиземье, так как данный сюжет сочетал бога-героя, кольцо, гномов («дворфов») и «серебряную руку».

В «Энциклопедии Дж. Р. Р. Толкина» отмечаются «похожие на норы хоббитов шахтные отверстия [Дворф-Хилла]» и тот факт, что Толкин был очень заинтересован в исследовании истории и мифологии этого места раскопок. Также отмечается, что это место в Англии могло вдохновить Толкина на создание персонажа «Келебримбора и павших королевств Мории и Эрегиона».

Специалист по английской литературе Джон М. Бауэрс отметил, что Келебримбор — это на синдарине «Серебряная рука», и «поскольку это место было известно как Дворф-Хилл и испещрено заброшенными шахтами, разумно предположить, что оно стало вдохновением для образов Одинокой горы и шахт Мории».

Адаптации

Коллекционные карточные игры 
Карточная игры The Lord of the Rings: The Card Game, выпускаемая компанией Fantasy Flight Games, имеет расширение под названием Celebrimbor's Secret, которое вышло в рамках серии The Ring-maker Cycle.

Видеоигры 

Келебримбор является одним из персонажей компьютерной игры 2014 года Middle-earth: Shadow of Mordor и её продолжения 2017 года Middle-earth: Shadow of War. Персонажа озвучил шотландский актёр Аластер Данкан.

Телесериал 
Английский актёр Чарльз Эдвардс сыграл Келебримбора в телесериале Amazon «Властелин колец: Кольца власти».

Источники

Первичные источники

Вторичные источники

Литература 
 
 
 
 
 
 

Персонажи книги «Сильмариллион»
Вымышленные кузнецы
Эльфы Средиземья